Города в Колумбии:
 Сабаналарга (Антьокия)
 Сабаналарга (Атлантико)
 Сабаналарга (Касанаре)